66-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 66-й меридиан восточной долготы
 66-й меридиан западной долготы

См. также 
 66-я параллель северной широты
 66-я параллель южной широты